

Film
Wally (Die Geierwally) – film del 1921 diretto da E.A. Dupont
Wally – documentario del 2006 diretto da Bob Fink

Musica 
 Wally – gruppo musicale rock progressivo britannico
 Wally – album dei Wally del 1974

Onomastica 
 Wally – diminutivo inglese dei nomi Walter e Wallace

Personaggi 
 Wally – personaggio di Dilbert
 Wally – personaggio della serie di libri Dov'è Wally
 Wally – personaggio di Monkey Island

Altro 
 Wally – serie di videogiochi
 La Wally – opera lirica di Alfredo Catalani, musicata su libretto di Luigi Illica
 Eddy Wally – cantante belga

Altri progetti